

Persone 
 Alessandro Morandi (...) – linguista, epigrafista e accademico italiano
 Anna Morandi in Manzolini (1714-1774) – anatomista e scultrice italiana
 Antonio Morandi (1508-1568), detto Il Terribilia – architetto italiano
 Arnaldo Morandi (1901-...) – calciatore italiano, di ruolo ala
 Arrigo Morandi (1927-2002) – politico e partigiano italiano.
 Aurelio Morandi (1921-1945) – pilota da caccia dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana
 Carlo Morandi (1904-1950) – storico e scrittore italiano
 Dante Morandi (1958) – ex ciclista su strada e pistard italiano
 Davide Morandi (1969) – cantante e chitarrista dei Modena City Ramblers
 Ernesto Morandi (1893-1947) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Felicita Morandi (1827-1906) – scrittrice ed educatrice italiana
 Francesco Morandi anche noto come Francesco Marani (1528-1603) – architetto italiano
 Francesco Morandi anche noto come Franz Osipovich Morandi (1811-1894) – architetto e accademico italiano operante in Russia
 Giacomo Morandi (1965) – arcivescovo cattolico italiano
 Gianni Morandi (1944) – cantante, attore e conduttore televisivo italiano
 Giorgio Morandi (1890-1964) – pittore italiano
 Giorgio Morandi (1905-2001) – politico italiano
 Giovanni Morandi (1777-1856) – organista e compositore italiano, figlio dell'organista e compositore Pietro
 Giovanni Battista Morandi (1876-1915) – storico italiano
 Giuseppe Morandi (1894-1977) – pilota automobilistico italiano
 Guglielmo Morandi (1913-1999) – regista e sceneggiatore italiano
 Leo Morandi (1923-2009) – imprenditore e inventore italiano
 Luigi Morandi (1844-1922) – educatore, scrittore, filologo manzoniano e poeta italiano
 Luigi Morandi (1920-1944) – militare e partigiano italiano
 Marco Morandi (1974) – cantante, attore e compositore italiano, figlio del cantante Gianni
 Marianna Morandi (1969) – attrice italiana
 Matteo Morandi (1981) – ginnasta italiano
 Nereo Morandi (...-...) – poeta italiano del XIV secolo
 Piergiacomo Morandi (1912-...) – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Pietro Morandi (1745-1815) – organista e compositore italiano
 Riccardo Morandi (1902-1989) – ingegnere italiano
 Roberto Morandi (1960) – terrorista italiano
 Rodolfo Morandi (1902-1955) – economista e politico italiano
 Rosa Morandi, nata Morolli (1782-1824) – soprano italiano
 Santiago Morandi (1984) – calciatore uruguaiano, di ruolo portiere

Altro

 Morandi – gruppo musicale rumeno
 Morandi – album di Gianni Morandi del 1982
 Morandi – album di Gianni Morandi del 1995
 Fornace Morandi – edificio di archeologia industriale di Padova
 Grizzana Morandi – comune in provincia di Bologna
 Museo Morandi – museo di Bologna dedicato all'omonimo pittore

Pagine correlate 
 Morando
 Ponte Morandi (disambigua)
 Viadotto Morandi